Briery Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Briery Knob (Greenbrier County, West Virginia)
 Briery Knob (Nicholas County, West Virginia)
 Briery Knob (Pocahontas County, West Virginia, 1042 m)
 Briery Knob (Pocahontas County, West Virginia, 1376 m)